Люша може да се отнася за:

 Люша – село в Босна и Херцеговина, федерация Босна и Херцеговина, Среднобосненски кантон, община Дони Вакуф
 Люша – село в Босна и Херцеговина, Република Сръбска, община Дони Вакуф
 Люша – село в Сърбия, Топлишки окръг, община Куршумлия